Филенковский сельский совет () — входит в состав
Чутовского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Филенково.

Населённые пункты совета 
 
 с. Филенково 
 с. Березовое 
 с. Казачье 
 с. Никоноровка 
 с. Степовое

Примечания